Села:
 Сасівка — Закарпатська область, Мукачівський район
 Сасівка — Кіровоградська область, Компаніївський район
Залізниця:
 Сасівка — пасажирська залізнична платформа Ужгородської дирекції Львівської залізниці